Бенни Чан (, юэ Chan Muk-Sing; 24 октября 1961 — 23 августа 2020) — гонконгский кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист. Пять раз номинировался на кинопремию Hong Kong Film Awards.

Биография 
Бенни Чан полюбил кинематограф с детства. В 1981 году он начал работать на гонконгском телеканале Rediffusion. Через год перешёл на TVB и стал помощником режиссёра Джонни То. В 1985 году Чан получил повышение до режиссёра и снял два драматических телесериала. В 1987 году он покинул телеканал и работал в кинематографе в качестве ассистента режиссёра над двумя фильмами: «Прощай, дорогая» Рэймонда Вонга (1987) и «Фатальная любовь» По-Чин Леонга (1988). В 1989 году Чан вернулся на TVB, где занимался продюсированием и режиссурой.

Первый полнометражный фильм Чана, «Моменты любви», вышел на экраны в 1990 году. Фильм хорошо был принят как критиками, так и зрителями. До конца 1990-х годов Чан продолжал совмещать работу на телевидении и в большом кино. Лишь в 1998 году, сняв фильм «Кто я?» (совместно с Джеки Чаном), он наконец сделал выбор в пользу кинематографа. С Джеки Чаном Бенни работал ещё в трёх фильмах: «Новая полицейская история» (2004), «Роб-Би-Гуд» (2006) и «Шаолинь» (2011).

За свою карьеру Бенни Чан был пять раз номинирован на Hong Kong Film Awards, за фильмы «Большая пуля», «Героический дуэт», «Новая полицейская история», «Связь» и «Белый шторм».

Смерть 
Бенни Чан умер 23 августа 2020 года от рака носоглотки в Гонконге.

Фильмография (режиссёр) 

 Моменты любви (1990)
 Беглый сын (1991)
 Ну и герой! (1992)
 Волшебный журавль (1993)
 Моменты любви 2 (1993)
 Happy Hour (1995)
 Разыскивается полицией (1995)
 Кулак ярости: Клятва мести (телесериал, 1995)
 Большая пуля (1996)
 Кто я? (1998)
 Полиция будущего (1999)

 Спецназ нового поколения (2000)
 Героический дуэт (2003)
 Новая полицейская история (2004)
 Отклонение от нормы (2005)
 Роб-Би-Гуд (2006)
 Неуязвимая мишень (2007)
 Связь (2008)
 Город в осаде (2010)
 Шаолинь (2011)
 Белый шторм (2013)
 Зов героев (2016)
 Перекрёстный огонь (2021)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Hong Kong Film Directors' Guild
 
 Фильмография на сайте HK Cinemagic